Millen ist der Familienname folgender Personen: 

 Ari Millen, kanadischer Schauspieler
 Corey Millen (* 1964), US-amerikanischer Einhockeyspieler
 Greg Millen (* 1957), kanadischer Eishockeytorwart

 Rhys Millen (* 1972), neuseeländischer Automobilrennfahrer
 Rod Millen (* 1951), neuseeländischer Rallyefahrer und Automobilbauer
 Steve Millen (* 1953), neuseeländischer Automobilrennfahrer

Millen ist der Name folgender Orte: 
 Millen (Selfkant), ein Ort in der Gemeinde Selfkant 
 Millen (Georgia), Vereinigte Staaten
 Millen (West Virginia), Vereinigte Staaten
 Millen Township, Vereinigte Staaten
 Millen Range, Gebirgszug in den Victory Mountains des ostantarktischen Viktorialands

Siehe auch:
 Millan
 Millin
 MacMillen
 McMillen